Tommy Burns (1881–1955) – kanadyjski bokser, mistrz świata wagi ciężkiej
 Tommy Burns (1956–2008) – szkocki piłkarz